Шарлотта, Шарлотт (фр. Charlotte) — жіноче ім'я, жіночий варіант імені Шарль (Чарльз) або Карл. Зменшувальна форма — Лотта.
 Шарлотта (велика герцогиня Люксембургу)

Шарлотт — місто, штат Айова
 Шарлотт — місто, штат Мен
 Шарлотт — місто, штат Мічиган
 Шарлотт — місто, штат Нью-Йорк
 Шарлотт — місто, штат Північна Кароліна
 Шарлотт — місто, штат Теннессі
 Шарлотт — місто, штат Техас
 Шарлотт — місто, штат Вермонт

Посилання